Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1926 in Lahti in Finnland wurde ein Wettbewerb in der Nordischen Kombination ausgetragen.

Der Kombinationslanglauf über 15 km fand am Freitag, dem 5. Februar 1926, bei Temperaturen von −30 °C, statt. Den Sieg im holte sich der Norweger Johan Grøttumsbråten vor seinem Landsmann Thorleif Haug.

Im Sprunglauf von der Salpausselkä-Schanze (K-40) am 6. Februar setzte sich der Norweger Otto Aasen an die Spitze. Den weitesten gestandenen Sprung des Wettbewerbes, es wurde zweimal gesprungen, der bessere Sprung kam in die Wertung, zeigte Jacob Tullin Thams mit 39,5 Metern.

Weltmeister wurde Grøttumsbråten. Im Gesamtklassement überzeugten die Norweger mit den Plätzen 1 bis 4.

Nordische Kombination

Einzel (K-40/15 km) 
Datum: Freitag, 5. Februar 1926 (Skilanglauf) und Samstag, 6. Februar 1926 (Skispringen)

Ort: Lahti, Salpausselkä-Schanze (K-40)

Teilnehmer: 25–29 gestartet (nach unterschiedlichen Quellen); 24 gewertet;

Zeichenerklärung 
 * = Sprung als gestürzt gewertet
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)

Nordische Kombination
Manner 1926